De Wereldbeker schaatsen 2004/05 - 3000&5000 meter vrouwen begon op 13 november 2004 in Hamar en eindigde op 20 februari 2005 in Heerenveen. Titelverdedigster was de Duitse Claudia Pechstein.

Podia

Eindstand 

Vrouw 3000
2004/05